Pipa – oggetto per fumare
 Pipa – genere di anfibi anuri della famiglia Pipidae
 Pipa (háček) – segno diacritico (es. "č") usato soprattutto nelle lingue slave
 PIPA – acronimo di PROTECT IP Act, disegno di legge statunitense
 Pipa – nebulosa oscura nella costellazione dell'Ofiuco
 Pipa – strumento musicale
 Pipa (Gonzalo Ávila Gordón) – calciatore spagnolo
 Pipa – giovane concubina dell'imperatore romano Gallieno
 Pipa o pippa – antica unità di misura per la capacità per liquidi
 Pipa o pippa – botte allungata, usata in passato per conservare liquidi; talvolta impiegata anche come unità di misura per il vino